Си́ний мост — название мостов.

Германия 
 Синий мост () — одно из названий пешеходного моста Вивили во Фрайбурге.
 Синий мост  () — мост через реку Билле в Гамбурге.

Нидерланды 
 Синий мост  () — мост через реку Амстел в Амстердаме.

Россия 
 Синий мост — автомобильный мост через реку Малый Волховец в Великом Новгороде.
 Синий мост — автомобильный мост в городе Калуге над железнодорожными путями Калуга — Москва.
 Синий мост — автомобильный мост через реку Тосну в Ульяновке, Ленинградская область .
 В Санкт-Петербурге:
 Синий мост — мост через реку Мойку.
 Синий мост — мост через Обводный канал в Кронштадте.

Словакия 
 Синий мост () — пешеходный мост через Малый Дунай в парке Вракуня, Братислава.

США 
 Синий мост () — мост через реку Колумбия в округе Вашингтон.
 Синий мост () — велосипедный мост в кампусе Портлендского колледжа «Reed College», штат Орегон.

Чехия 
 Синий мост () — мост через реку Малше в Ческе-Будеёвице.

См. также 
 Синий Остров (Ветковский район)